Танд — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.
 Танд — перевал у Південних Альпах.
 Тунель під перевалом Танд

Див. також 
 Тенде — народ групи банту в Демократичній республіці Конго.
 Тенда